Гео́ргий Миха́йлович Свариче́вский (1868—1936) — известный ташкентский архитектор, профессор, один из основателей Ташкентского университета.

Биография 
Георгий Михайлович Сваричевский родился в Кишиневе в семье служащего.  

Окончил в 1895 году Институт гражданских инженеров императора Николая I. В конце 90-х годов приехал в Туркестан, где участвовал в проектировании и строительстве гражданских сооружений Самарканд-Андижанской, а затем южной части Оренбург-Ташкентской железной дороги.

В 1899—1905 гг. он являлся чиновником особых поручений по строительной части при канцелярии генерал-губернатора, архитектор Управления учебных заведений Туркестанского края.  С 1908 по 1918 годы Сваричевский работал Главным инженером по строительству при Туркестанском генерал-губернаторе.

Г. М. Сваричевский был известным ташкентским архитектором, по проектам которого было построено множество зданий в Ташкенте, например, здание старого железнодорожного вокзала в Ташкенте, здание Окружного суда (ныне Управление железной дороги), здание бывшей аптеки Каплана и многие другие.

Он также известен своей преподавательской деятельностью — преподавал в Ташкенте архитектуру. Он является одним из основателей Ташкентского университета. В 1918 году Георгий Михайловича избирается проректором Ташкентского народного университета.

Г. М. Сваричевский являлся зятем А. Ф. Керенского — был женат на его родной сестре Надежде Федоровне (1875—1911). Проживал с семьей в доме, построенном по его проекту, недалеко от пересечения улиц Гоголя и Кауфманского проспекта. Дом сохранился до настоящего времени. 

Второй брак —  с Ксений Александровной Сваричевской (урожд. Гиппиус, дочь генерал-лейтенанта Александра Ивановича Гиппиуса). Сын — советский архитектор Николай Георгиевич Сваричевский (1916—2001). Окончил Академию художеств в 1941 году, участник послевоенного восстановления Ленинграда.  Внуки — Александр, Татьяна 

Похоронен в Ташкенте на Боткинском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Архивные справочники. Личные архивные фонды в государственных архивах СССР. Сваричевский, Георгий Михайлович
 Фотография могильного камня на Боткинском кладбище в Ташкенте

Архитекторы СССР
Архитекторы Узбекистана
Архитекторы Ташкента
Основатели Национального университета Узбекистана
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента